Батурин — місто Бахмацького району Чернігівської області.
 «Батурин» — срібна пам'ятна монета номіналом 10 гривень.
 Батурин Сергій — український письменник

Також 
 Батурін